Hannes Finsen kan syfta på: 

 Hannes Finnsson (1739–1796), isländsk biskop 
 Hannes Finsen (1828–1892), isländskfödd dansk ämbetsman